Кампілья ()

 Кампілья-Мариттіма — муніципалітет в Італії, у регіоні Тоскана, провінція Ліворно
 Кампілья-дей-Беричі — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца
 Кампілья-Черво — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Б'єлла

Див. також 

 Капілья